Khodjaly, ou Xocalı selon la graphie azérie, est un raion d’Azerbaïdjan. Il est intégré dans la région d'Askeran du Haut-Karabagh. C'est dans ce raion que se trouve la Forteresse d'Askeran.

Le , le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors du conflit armé du Haut-Karabakh, a annoncé la prise des villages de Karabulak, Mochkhmaat de la région de Khodjaly par l'armée azerbaïdjanaise. Le , le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a annoncé la prise des villages de Demirtchiler, Tchanakhtchi, Madatkend, Signah, région de Khodjaly.

Voir aussi 

 Guerre de 2020 au Haut-Karabagh
Déclaration de cessez-le-feu au Haut-Karabakh du 10 novembre 2020

Notes et références 

Subdivision en Azerbaïdjan